Hennes (Nordland) 
 Hennes & Mauritz, entreprise de prêt-à-porter
 Hennes (nom de famille)